Tammi Patterson e Olivia Rogowska erano le detentrici del titolo, ma Rogowska quest'anno non ha partecipato. Patterson ha fatto coppia con Kim Grajdek, ma non ha preso parte al torneo.

Il doppio femminile del torneo di tennis Cairns Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ayu-Fani Damayanti e Jessy Rompies che hanno battuto in finale Maria Fernanda Alves e Samantha Murray 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Isabella Holland /  Sally Peers (primo turno)
 Tyra Calderwood /  Daniella Dominikovic (semifinali)

 Ayu-Fani Damayanti /  Jessy Rompies (campionesse) 
 Bojana Bobusic /  Alenka Hubacek (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Cairns Tennis International 2011